Lassar ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lassar (1888–1936), deutscher Jurist
 Oskar Lassar (1849–1907), deutscher Dermatologe